Железнодорожный пограничный перевалочный переход (сокр. железнодорожный погранпереход) — приграничный комплекс сети железных дорог, решающий задачи по перемещению грузов и пассажиров из одной страны в другую при разности в ширине железных дорог этих стран.

Используется несколько способов перемещения грузов и пассажиров, основные из которых:
 Перемещение из вагона одной железной дороги в вагон другой.
 Перестановка вагонов на вагонные тележки, предназначенные для движения по другой колее (перестановка колёсных пар).

Перестановка колёсных пар чаще всего используется в тех случаях, когда состав едет транзитом через страны, где отличается стандарт колеи. Например по маршруту «Китай — Россия — Украина — Венгрия». В данном случае колёсные пары с колеи 1435 мм на колею 1520 мм менялись на границе Китай — Россия, а затем менялись с колеи 1520 мм на колею 1435 мм на границе Украина — Венгрия.

Железнодорожные пограничные перевалочные переходы на границе с Российской Федерацией:
 Забайкальск — Маньчжурия (Забайкальский край — Китай)
 Гродеково — Суйфэньхэ (Приморский край — Китай)
 Мамоново — Бранево (Калининградская область — Польша)
 Железнодорожный — Скандава (Калининградская область — Польша)
 Багратионовск — Бартошице (Калининградская область — Польша)

См. также 
 Ширина колеи
 Перестановка вагонов
 Раздвижные колёсные пары

Ссылки 
 Железнодорожные пограничные перевалочные переходы

Ширина колеи
Железнодорожный пограничный перевалочный переход